Imre József (1851–1933) sebész-, szülész- és szemészorvos, a kolozsvári, majd a szegedi szemészeti klinika tanszékvezetője
 Imre József (1884–1945) orvos, szemész
 Imre József (1930–1980) sebész, urológus, egyetemi tanár, mb. tanszékvezető